ECCS ist eine Abkürzung für
 Emergency Core Cooling System zur Notkühlung in Kernkraftwerken
 European Conference on Complex Systems
 European Convention for Constructional Steelwork, europäische Vereinigung der Stahlbauer 

Abkürzung